Lilla Lången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Lången, Småland, sjö i Hylte kommun och Ljungby kommun,  (16,1 ha)
Lilla Lången, Västergötland, sjö i Alingsås kommun och Lerums kommun,  (12 ha)
Lilla Lången, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,

Se även
Lången

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn